Nemo är ett släkte av tvåvingar. Nemo ingår i familjen Neminidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar